Milo est une série télévisée d'animation française créée par Bruno Desraisses diffusée à partir de 2003. Au Québec, la série a été diffusée à partir de 2004 sur Mini TFO. En France la série a été diffusée en 2006 sur France 5 dans l'émission Debout les Zouzous, et sur Tiji.

Synopsis 
Milo est un petit lapin gentil et taquin qui vit des aventures amusantes, et qui a pour but de mieux faire comprendre à l'enfant ce qui est bien et mal.

Distribution 
 Catherine Bonneau : Milo
 Camille Cyr-Desmarais : Judith / la mère de Milo / la grand-mère de Milo
 Daniel Picard : le père de Milo / le grand-père de Milo
 Aline Pinsonneault : Thomas / Vincent

Épisodes 

1. Milo et la cabane

2. Milo va en ville

3. Milo et le grenier

4. Milo et le bain

Produits dérivés

DVD 
 Milo : Milo à l'école () ASIN B0001XPYJ8
 Milo : Milo et ses amis () ASIN B0002E45T6
 Milo : Milo et les animaux () ASIN B0007DAYNS

Série d'animation française
Série télévisée française des années 2000
Émission diffusée sur Mini TFO